Ян Алстон (; 14 квітня 1969, м. Гранбі, Канада) — канадсько-швейцарський хокеїст, тренер та функціонер.

Кар'єра 
Ян свою кар'єру розпочав у клубах Головної юніорської хокейної ліги Квебеку, де виступав чотири сезони, після чого перебрався до Італії, де почергово (по одному сезону) відіграв за ХК «Апп'яно», ХК «Віпітено», ХК «Бруніко» та ХК «Варезе».

З сезону 1994/95 грає за клуб Національної ліги B Біль, ще два сезони відіграв за клуби НЛА: ХК «Давос» та ХК «Ла Шо-де-Фон». Сезон 1997/98 провів у клубі «Берлін Кепіталс», три сезони у «Адлер Мангейм».

Саме у складі «орлів» Алстон став чемпіоном Німеччини у 1999 та 2001 роках, у 2000 році він став найкращим бомбардиром маючи в активі 74 очка у 55 матчах сезону.

У сезоні 2001/02 повертається до НЛА у клуб ЦСК Лайонс та стає срібним призером чемпіонату Швейцарії, у сезоні 2004/05 вдруге став срібним призером, а в сезоні 2007/08 чемпіоном, у фіналі його клуб здолав «Женева-Серветт» 4:2 (3:4 ОТ, 2:4, 3:2, 3:2, 3:2 Б, 2:1 Б).

Завершив кар'єру гравця у сезоні 2010/11 у складі ХК «Лозанна», в тому ж сезоні був помічником головного тренера команди. З 2011 року спортивний директор ХК «Лозанна».

Нагороди та досягненн 
 Чемпіон Хокейної Ліги чемпіонів 2009 року.
 Володар Кубка Вікторії 2009
 Чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм» 1999, 2001
 Чемпіон Швейцарції у складі ЦСК Лайонс 2008

Статистика

Посилання 
 Профіль на hockeydb.com  
 Профіль на eurohockey  
 Профіль на eliteprospects  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Варезе»
Хокеїсти «Лозанни»
Хокеїсти «Біля»
Хокеїсти «Давоса»
Хокеїсти «Шо-де-Фон»
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Цюриха»
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти ГСК «Лайонс»